Sucessor do Partido Socialista é um partido político da Colômbia que existiu por um curto período na primeira metade do século XX, de inspiração socialista e representante das lutas sociais de trabalhadores e camponeses.

Deu origem ao Partido Comunista da Colômbia em 1930, que a partir de 1979 adotou o nome de Partido Comunista Colombiano.

Partidos políticos da Colômbia